Solesmes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Solesmes (Nord) im Département Nord
 Solesmes (Sarthe) im Département Sarthe

Siehe auch:
 Kloster Solesmes im Département Sarthe
 Congrégation de Solesmes